Alto Paraná – górny odcinek rzeki Paraná, przed ujściem rzeki Paragwaj
 Alto Paraná – departament Paragwaju